Arcidiocesi di Santa Fe negli Stati Uniti d'America
 Arcidiocesi di Santa Fe de Antioquia in Colombia
 Arcidiocesi di Santa Fe de la Vera Cruz in Argentina